Харченки — топоним, название населённых пунктов на Украине:

 Харченки — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Харченки — село в Бурынском районе Сумской области.
 Харченки — село в Лебединском районе Сумской области.